Вахасту:

 Вахасту — деревня на севере Эстонии в волости Куусалу, уезд Харьюмаа.
  — деревня в волости Рапла Раплаского уезда на северо-западе Эстонии.